Lista lui Schindler se poate referi la:

 Lista lui Schindler (1982), carte scrisă de Thomas Keneally
 Lista lui Schindler (1993), film regizat de Steven Spielberg

Vezi și
 Schindler (dezambiguizare)